Pénzes ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Pénzes (1895–1984), ungarischer Botaniker und Pilzkundler 
 János Pénzes (* 1943), serbischer Priester, Bischof von Subotica